D'Elva, tennista francese che giunse in finale all'Open di Francia (singolare femminile) del 1907 vinto da Comtesse de Kermel
Pelvo d'Elva, una montagna delle Alpi Cozie
Maestro d'Elva, soprannome di Hans Clemer
Vallone d'Elva una valle alpina in Provincia di Cuneo